Länsväg 572 kan syfta på:

 Länsväg C 572
 Länsväg U 572
 Länsväg W 572